Kressa (griechisch , lateinisch Cressa) ist in der antiken Geographie:

 Kressa (Paphlagonien), eine Stadt in Paphlagonien
 Kressa (Hellespont), eine Stadt am Hellespont, auf der heutigen Halbinsel Gallipoli
 Kressa (Karien), eine Bucht an der karischen Küste

Siehe auch:
 Cressa
 Kresa